Richard Davis peut désigner :
 Richard Harding Davis (1864-1916), auteur américain ;
 Richard Davis (1930-), contrebassiste américain ;
 Richard Davis (1952-), artiste de techno ;
 Richard Allen Davis (1954-), meurtrier et agresseur d'enfants condamné aux États-Unis.